EverQuest é um MMORPG (RPG online multiplayer massivo) em 3D, desenvolvido pela Sony Online Entertainment (SOE), lançado originalmente em 16 de março de 1999. O jogo foi conhecido por popularizar o gênero do MMORPG e se tornou um vício entre os jogadores.

Gameplay

Raças

Existem no total 16 raças jogáveis em Everquest.

Good
Barbarians
Tamanho - Grande
Cidade - Halas
Classes disponíveis - Beastlord, berserker, rogue, shaman, warrior

Dwarves
Tamanho - Pequeno
Cidade - Kaladim
Classes disponíveis - Berserker, cleric, paladin, rogue, warrior

Frogloks*
Tamanho - Médio
Cidade - Gukta
Classes disponíveis - Cleric, necromancer, paladin, rogue, shadow knight, shaman, warrior, wizard

Halflings
Tamanho - Médio
Cidade - Rivervale
Classes disponíveis - Bard, druid, paladin, ranger, rogue, warrior

High Elves
Tamanho - Médio
Cidade - Felwithe
Classes disponíveis - Cleric, enchanter, magician, paladin, necromancer, wizard

Wood Elves
Tamanho - Pequeno
Cidade - Kelethin
Classes disponíveis - Bard, druid, ranger, rogue, warrior

Neutral

Drakkin
Tamanho - Médio
Cidade - Crescent Reach
Classes disponíveis - Bard, cleric, druid, enchanter, magician, monk, necromancer, paladin, ranger, rogue, shadow knight, warrior, wizard

Erudites
Tamanho - Médio
Cidade - Erudin ou Paineel (dependendo da classe)
Classes disponíveis - Cleric, enchanter, magician, necromancer, paladin, shadow knight, wizard

Gnomes
Tamanho - Pequeno
Cidade - Ak'Anon
Classes disponíveis - Cleric, enchanter, magician, necromancer, paladin, rogue, shadow knight, warrior, wizard

Half-Elves
Tamanho - Médio
Cidade - Qeynos, Freeport, Surefall Glade, or Kelethin (dependendo da classe)
Classes disponíveis - Bard, druid, paladin, ranger, rogue, warrior

Humans
Tamanho - Médio
Cidade - Qeynos, Freeport, or Surefall Glade (dependendo da classe)
Classes disponíveis - Bard, cleric, druid, enchanter, magician, monk, necromancer, paladin, ranger, rogue, shadow knight, warrior, wizard

Vah Shir
Tamanho - Grande
Cidade - Shar Vhal
Classes disponíveis - Bard, beastlord, berserker, shadow knight, shaman, warrior

Evil

Dark Elves
Tamanho - Médio
Cidade - Neriak
Classes disponíveis - Cleric, enchanter, magician, necromancer, rogue, shadow knight, warrior, wizard

Frogloks*
Tamanho - Médio
Cidade - Gukta
Classes disponíveis - Cleric, necromancer, paladin, rogue, shadow knight, shaman, warrior, wizard

Iksar
Tamanho - Médio
Cidade - Cabilis
Classes disponíveis - Beastlord, necromancer, shadow knight, shaman, warrior

Ogres
Tamanho - Grande
Cidade - Oggok
Classes disponíveis - Beastlord, berserker, shadow knight, shaman, warrior

Trolls
Tamanho - Grande
Cidade - Grobb
Classes disponíveis - Beastlord, berserker, shadow knight, shaman, warrior

Classes

Existem no total 16 classes em Everquest.

Bard
Beastlord
Berserker
Cleric
Druid
Enchanter
Magician
Monk
Necromancer
Paladin
Ranger
Rogue
Shadow Knight
Shaman
Warrior
Wizard

Expansões

 The Ruins of Kunark (Março de 2000)
 The Scars of Velious (Dezembro de 2000)
 The Shadows of Luclin (Dezembro de 2001)
 The Planes of Power (Outubro de 2002)
 The Legacy of Ykesha (Fevereiro de 2003)
 Lost Dungeons of Norrath (Setembro de 2003)
 Gates of Discord (Fevereiro de 2004)
 Omens of War (Setembro de 2004)
 Dragons of Norrath (Fevereiro de 2005)
 Depths of Darkhollow (Setembro de 2005)
 Prophecy of Ro (Fevereiro de 2006)
 The Serpent's Spine (Setembro de 2006)
 The Buried Sea (Fevereiro de 2007)
 Secrets of Faydwer (Novembro de 2007)
 Seeds of Destruction (Outubro de 2008).

Proibição Brasileira 
Em território brasileiro é proibido desde 17 de Janeiro de 2008 a venda de livros, encartes, posters e CD/DVDs contendo material referente ao jogo segundo decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e publicada no site oficial do Procon/GO.

Ver também 

 EverQuest II
 Asheron's Call

Jogos eletrônicos da 989 Studios
MMORPG
Jogos para macOS
Jogos para Windows
Jogo do Ano
Jogos eletrônicos de 1999
Ganhadores do Interactive Achievement Awards
Jogos eletrônicos censurados